Sommeraubach ist ein Gewässername:
 Sommeraubach (Brigach), linker Zufluss der Brigach bei St. Georgen im Schwarzwald im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Sommeraubach, deutscher Name des Čabová, Zufluss des Důlní potok (dt. Stollenbach) in Moravský Beroun (dt. Bärn) im Okres Olomouc (dt. Bezirk Olmütz), Tschechien
 Sommeraubach (Loibesbach), linker Zufluss des Loibesbaches nördlich von Loibes, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Sommeraubach (Vils), linker Zufluss der Vils bei Sommerau in der Gemeinde Gerzen im Landkreis Landshut, Bayern